Gragnanesi – abitanti di Gragnana
Gragnanesi – abitanti di Gragnano (Capannori)
Gragnanesi – abitanti di Gragnano Trebbiense
Gragnanesi – abitanti di Gragnano